Mortis peut désigner :

 Mortis, pâté sucré à base de viande, comme le poulet ou le poisson durant l'Angleterre médiévale ;
 Mortis, planète tellurique de l'univers « Officiel » et de l'univers « Légendes » dans Star Wars ;
 Mortis, nom de code de Lois London dans les Marvel Comics ;
 Mortis, surnom attribué à Chris Kanyon (1970-2010), un catcheur américain ;
 Mortis, personnage jouable dans le jeu Brawl Stars.

Voir aussi 
 Rigor mortis